Сент-Элуа́ () — многозначный термин французского происхождения.

 Сент-Элуа, Святой Элигий (588 — ок. 660) — французское имя св. патрона золотых и серебряных дел мастеров; персонажа до сих пор популярной народной песни «Le Bon Roi Dagobert» (1750).

Название коммун во Франции 
 Сент-Элуа — в департаменте Крёз.
 Сент-Элуа — в департаменте Ньевр.
 Сент-Элуа — в департаменте Эн.

См. также 
 Сент-Элуа-д’Алье
 Сент-Элуа Лупопо